Cumberland Heights ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cumberland Heights (Illinois), im Wayne County
 Cumberland Heights (Tennessee), im Montgomery County
 Cumberland Heights (West Virginia), im Mercer County